Mónika György (ur. 13 lipca 1987 w Gheorgheni) – rumuńska biegaczka narciarska pochodzenia węgierskiego. W 2006 i 2010 roku brała udział w zimowych igrzyskach olimpijskich Wystąpiła również czterokrotnie na Mistrzostwach Świata, najlepszy wynik osiągnęła podczas mistrzostw świata w Oslo 2011 roku, zajmując 46. miejsce w biegu łączonym.
Jak dotąd nie stanęła na podium Pucharu w biegach narciarskich.

Używała nart produkowanych przez Fischera.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie 
Jak dotąd György nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty na stronie FIS 
  

Rumuńscy biegacze narciarscy
Rumuńscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Sportowcy Dinama Bukareszt
Sportowcy związani z Gheorgheni
Ludzie urodzeni w Gheorgheni
Urodzeni w 1982